Nevtralnost je lahko:
 nevtralnost - politološki pojem
 nevtralnost v kemiji